TRL Compilation – album del 2003
 TRL Compilation – album del 2008